Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 1997/1998 среди женских команд проводился с 14 сентября 1997 года по 24 февраля 1998 года. В первенстве страны участвовало семь команд (не считая женской сборной Казахстана, выступавшей вне конкурса). Впервые в чемпионате приняли участие команды ДЮСШ-12 Ярославль и «Метелица» Челябинск. Чемпионат проходил по туровой системе — в три этапа, прошедших поочерёдно в Самаре (14—21 сентября 1997 года), Екатеринбурге (10—14 декабря 1997 года) и Челябинске (20—24 февраля 1998 года).

В первом туре приняли участие пять команд, сыгравших друг с другом в один круг. Во втором и третьем турах приняли участие по семь команд, поэтому схема розыгрыша была изменена: все команды были разделены на две группы (по 3-4 команды в каждой группе), после группового турнира лучшие команды разыгрывали места с 1 по 4, а худшие — места с 5 по 7 по системе плей-офф. Итоговые места команд в чемпионате страны определялись по сумме мест, занятых командами на трёх этапах чемпионата.

Чемпионом России вновь стал ЦСК ВВС Москва, победивший во всех матчах чемпионата, серебряные медали завоевал ХК «Спартак» Екатеринбург, а бронзовые медали завоевал ХК «Спартак» Москва. Лучшим бомбардиром чемпионата стала Виолетта Симонова (ЦСК ВВС).

Итоги чемпионата 

 Примечания: I — место, занятое командой в 1-м туре, II — место, занятое командой во 2-м туре, III — место, занятое командой в 3-м туре, С — сумма мест.
 Команды ДЮСШ-12 и «Метелица» участвовали в чемпионате, начиная со второго тура. Красноярский «Локомотив» из-за финансовых проблем не смог принять участие в 1-м и 3-м турах, а омский «Авангард» — во 2-м туре.

Литература 
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 1997 г. — № 43 (262) — С.6
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 1997 г. — № 48 (267) — С.7
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 1998 г. — № 8 (276) — С.11
 Еженедельник «Хоккей» — 1997 г. — № 43-44 (345-346) — С.5
 Еженедельник «Хоккей» — 1998 г. — № 8 (362) — С.18—19

Ссылки 
 Женский хоккей. 2-й тур Спорт-Экспресс
 Женский хоккей. 3-й тур Спорт-Экспресс

Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
1998 год в хоккее
1997 год в хоккее
Чемпионаты России в 1998 году
Чемпионаты России в 1997 году